Кудрявець, Кудря́вська гора — історична місцевість у Києві. 
 Кудрявець (струмок) — струмок у Києві, місцевість Кудрявець, права притока Глибочиці.